|}

Weblinks

Einzelnachweise 

 Sudstadt
Südstadt (Bonn)
Bonn, SudstadtA